Cahill (artiest), in de muziek
 Darren Cahill (1965), Australisch tennisser en tenniscoach
 Eddie Cahill (1978), Amerikaans acteur
 Erin Cahill (1980), Amerikaans actrice
 Gary Cahill (1985), Engels voetballer
 Kerry Cahill (1982), Amerikaans actrice
 Thaddeus Cahill (1867–1934), Amerikaans uitvinder
 Tim Cahill (1979), Australisch voetballer